Příjmení Laufer, Lauffer, (Leifer), Lajfer, Laifer, nosí více osobností:

Laufer 
 Berthold Lauferová, německá antropoložka a sinoložka 
 Emil Johann Lauffer (1837–1909), také Emil Laufer, český malíř historismu
 Hildrun Clausová (* 1939), provdaná Lauferová, německá atletka
 Josef Laufer, více osob
 Josef Laufer (herec) (* 1939), herec a zpěvák
 Josef Laufer (novinář) (1891–1966), sportovní novinář
 Moses Laufer (1928–2006), britský psychoanalytik
 Walter Laufer (1906–1984), americký plavec

Laifer 
 Jaroslav Laifer
 Marcela Laiferová (* 1945), slovenská zpěvačka

Německá příjmení
Židovská příjmení